Туякберди Кажигерейулы Шамелов (; 6 сентября 1951, , Западно-Казахстанская область, КазССР, СССР — 1 октября 2012, , Казахстан) — советский и казахский , домбрист, кюйши, , профессор. Народный артист Казахстана (1998). Автор нескольких кюев и песен.

Биография 
Родился 6 сентября 1951 года в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.

В 1978 году окончил Алма-Атинское музыкальное училище, в 1983 году Алма-Атинскую государственную консерваторию (класс народного артиста Казахской ССР Кали Жантлеуова).

С 1970 года работал кюйши-домбристом в составе Казахского академического оркестра народных инструментов. Исполнял произведения выдающихся музыкантов казахской степи Абыла, Даулеткерея, Дины, Курмангазы, Сейтека, Таттимбета. Автор нескольких кюев и песен.

С 1980 года — солист, главный концертмейстер, художественный руководитель Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы.

Был на гастролях за рубежом (в Афганистане, Италии, Корее, Китае, Португалии и т. д.).

Награды и звания 
 Заслуженный артист Казахской ССР;
 Народный артист Казахстана (1998);
 Орден «Курмет» (2006);
 Благодарственное письмо Первого Президента Республики Казахстан;
 Награждён юбилейными и правительственными медалями Республики Казахстан;
 Звания «Почётный гражданин Жангалинского района Западно-Казахстанской области»;

Примечания

Ссылки 

Выпускники Алма-Атинского музыкального колледжа
Выпускники Казахской консерватории
Преподаватели Казахской консерватории
Заслуженные артисты Казахской ССР
Народные артисты Казахстана
Домбристы
Кюйши